Rivière Qu'Appelle peut se référer à:

Toponymes
Rivière Qu'Appelle, une rivière du Manitoba et de la Saskatchewan, au Canada.
Rivière Qu'Appelle, une rivière de la Côte-Nord, au Québec, au Canada.